A Béziers Cap d'Agde repülőtér  egy nemzetközi repülőtér Franciaországban, Béziers közelében.

Kifutók

Légitársaságok és úticélok

Forgalom

Források

További információk 

 
 

Franciaország repülőterei